Кочкаров — фамилия.

 Кочкаров, Бахадыр Закирович (род. 1970) — киргизский футбольный судья.
 Кочкаров, Дмитрий Харунович (род. 1991) — российский легкоатлет-сурдлимпиец, специализирующийся в прыжках с шестом.